Ирена Муламухић (Босански Брод, 1945) је била југословенска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Мртво лишће ТВ филм || /
|-
| 1974. || Поленов прах   || /
|-
| 1976. || Одлука  ТВ филм || /
|-
| 1977. || Аутограм  ТВ филм || Зивка
|-
| 1979. || Тале ТВ мини серија || Другарица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1984. || Велики таленат ТВ филм || Смиља
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2008. || Снијег  || Нана
|-
| 2009. || Пинк Ривер Кратки филм || Комшиница
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Луд, збуњен, нормалан ТВ серија || Суада
|-
| 2011. || Два смо свијета различита ТВ серија || Анђа
|-
| 2011. || У земљи крви и меда  || Муслиманска жена упуцана у главу
|-
| 2014. || Мостови Сарајева  || /
|-
| 2015. || Сабина К  || Болнички рецепциониста
|-
| 2015. || Наша свакодневна прича  || Госпођа 1
|-
| 2016. || -{Моја тетка у Сарајеву}-  || Стара госпођа
|}

Спољашње везе 
 Ирена Муламухић на сајту IMDb

Рођени 1945.
Југословенски глумци
Брођани